Borgonuovo ima više značenja:
 Borgonuovo (Areco)
 Borgonuovo (Beluno)
 Borgonuovo (Bolonja)
 Borgonuovo (Kazerta)
 Borgonuovo (Kermona)
 Borgonuovo (Pordenone)
 Borgonuovo (Rijeti)
 Borgonuovo (Sondrio)
 Borgonuovo (Torino)